Heinz Auerswald ist der Name folgender Personen:

* Heinz Auerswald (Maler) (1891–1974), deutscher Maler und Grafiker
 Heinz Auerswald (Jurist) (auch Heinz Auerwald; 1908–1970), deutscher Jurist und SS-Unterscharführer